Une rambla est  une avenue large bordée d'arbres et généralement munie d'un trottoir central.

Le terme rambla, au sens premier, est utilisé en Espagne, particulièrement dans sa partie orientale, pour désigner un torrent ou cours d'eau avec un débit temporaire ou occasionnel, tel un oued, dépendant des pluies.

En France 
De nombreux boulevards en France sont désormais aménagés en rambla, notamment à Paris, pour privilégier les circulations douces et les piétons, comme le boulevard Raspail (allée Claude-Cahun-Marcel-Moore, dans le  arrondissement), le boulevard de Charonne (allée Neus-Català et allée Pierre-Bérégovoy, entre les  et  arrondissements, ou encore l'avenue de Flandre dans le 19e arrondissement (allées Jacques-Brel),  

L'exemple le plus connu dans la capitale française est l'aménagement urbain de l'avenue de France, dans le 13e arrondissement, entre la Bibliothèque nationale de France et les tours Duo de Jean Nouvel. D'autres projets doivent voir le jour, comme sur le boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement, du canal Saint-Martin à la place de la Bastille. 

Les allées Jean-Jaurès, à Toulouse, sont également aménagées en rambla.

Étymologie 
Le mot procède de l'arabe classique  (ramlah) signifiant « sable, terrain sablonneux », pour donner ràmla en arabe , puis rambla en castillan. Il désigne un cours d'eau irrégulier dépendant du régime des pluies, un ravin ou terrain sablonneux. 

La Rambla de Barcelone fut construite sur un torrent aux abords de la vieille ville, popularisant ce terme des voies ombragées, amples, et largement utilisées par les piétons.

Le terme est également utilisé en espagnol par emprunt au catalan dans le sens d'une large avenue ombragée bien qu'il soit utilisé également pour un ravin ou un torrent. En français, par emprunt à ces deux langues, il ne désigne que l'aménagement urbain.

Culture et société

Sports 
 La Rambla  est une voie d'escalade du neuvième degré à Siurana.

Patronyme 

 Ignacio Rambla (né en 1964), un cavalier espagnol.

Toponyme

Entité administrative 
 La Rambla, une commune de la province de Cordoue (Andalousie, Espagne) ;
 San Juan de la Rambla, une commune de la province de Santa Cruz de Tenerife (îles Canaries, Espagne).

Rue 
 La Rambla, une rue emblématique de Barcelone ;
 Rambla Catalunya, une rue de Barcelone ;
 Rambla Just Oliveras, une rue barcelonaise qui donne son nom à la station de métro qui la dessert ;
 Rambla de Montevideo, une avenue de Montevideo, en Uruguay.

Torrent ou ravin 
 Rambla Carbonera, un torrent de la province de Castellón ;
 Rambla de la Vídua (en espagnol : Rambla de la Viuda), un torrent de la province de Castellón.

Autres 
 La Rambla, une station du métro de Madrid.

Notes et références 

Patronyme hispanique